Спасские Выселки — название населённых пунктов в России:

 Спасские Выселки — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Спасские Выселки — деревня в Ленинском районе Московской области.
 Спасские Выселки — село в Захаровском районе Рязанской области.
Спасские Выселки — деревня в Милославском районе Рязанская область.
 Спасские Выселки — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Спасские Выселки — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.